Municipio de Ocean es el nombre de dos municipios en Nueva Jersey:

 Municipio de Ocean (condado de Monmouth, Nueva Jersey)
 Municipio de Ocean (condado de Ocean, Nueva Jersey)